Euporia of Euporie, een Griekse godin
Euporie (maan), een maan van Jupiter